Uri (kanton), Švicarski kanton
 Uri (Indija), regija i grad u Kašmiru
 Uri (otok), Vanuatu
 Uri Geller, (Gellér György), izraelski iluzionist